Беспрозванный — фамилия. Известные носители:
 Беспрозванный, Израиль Моисеевич (1885—1952) — советский учёный-металловед.
 Беспрозванный, Леонид Владимирович (1933—2012) — советский режиссёр, журналист, писатель.
 Беспрозванный, Самуил (Сам Ванни; 1908—1992) — финский художник.
 Безпрозванный, Семён Львович (1899—1945) — советский военный, подполковник, командир полка во время Великой Отечественной войны.